Ride on Time — пятый студийный альбом японского музыканта Тацуро Ямаситы, выпущенный 19 сентября 1980 года.

Выпуску альбома предшествовал успешный одноимённый сингл, который достиг 3-го места в еженедельном чарте Oricon и стал первым релизом музыканта, попавшим в данный чарт. Песня послужила музыкой для рекламного ролика, в котором снялся Ямасита, и в 2003 году использовалась в дораме Good Luck!!. Сам альбом возглавил чарт и принёс исполнителю широкую известность.

Список композиций 
Вся музыка написана Тацуро Ямаситой. Автор слов ко всем песням, кроме «Ride on Time», «My Sugar Babe» и «Kissing Goodnight» за авторством Ямаситы, — Минако Ёсида.

Чарты

Примечания 

Альбомы на японском языке
Альбомы Тацуро Ямаситы